Pour qui sonne le glas () (1940) roman américain d'Ernest Hemingway ;
 Pour qui sonne le glas (1943), film américain de Sam Wood ;
 For Whom the Bell Tolls (1985), chanson américaine de Metallica ;
 Pour qui sonne le glas,  du manga japonais  One Piece.